Desa Pasinan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pasinan (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 113,02), Jawa Timur, 
 Desa Pasinan (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 112,09), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar